Utapau es un planeta del universo ficticio de Star Wars. Aparece en el Episodio III La venganza de los Sith, así como en su novela y videojuego. Está en el sector Tarabba, en el Borde Exterior.

Historia 
La primera especie inteligente en nacer fueron los Utai. Estos, conocidos por su corta vida, domesticaron a los cuadrúpedos varactyls y los utilizaron de montura. Entonces las aguas se filtraron y formaron cientos de acuíferos subterráneos. Mientras, la superficie quedó desierta mostrando áridos terrenos. Mientras esto ocurría, nacieron los centenarios e inteligentes  Pau'anos, conocidos como ancianos, que construyeron ciudades agujero para protegerse de los vientos y extraer agua. Los Pau'anos dominaban las ciudades, en las que vivían los Utai, mucho más numerosos. Las decenas de niveles repletos de casas, puertos y corrales de varactyls se conectaban con una red gigante de ascensores. Al final de los pozos había agua.

Enlaces externos 
Página de Utapau en la base de datos oficial (en inglés).

Planetas de Star Wars